Музей истории Самарка́нда «Афрасиа́б» () — музей, расположенный в Самарканде (Узбекистан). Посвящен истории города Самарканда и его окрестностей. Здание музея расположено в северо-восточной части города, возле древнего городища Афрасиаб, который является одним из крупнейших археологических памятников в мире.

Здание музея было построено в честь 2500-летнего юбилея Самарканда по инициативе руководства Узбекистана, архитектором является Шмавон Азатян, 1970 год.

Музей рассказывает о истории основания города Самарканда, о его дальнейшей истории, рассказывает о городище Афрасиаб. В музее представлены различные экспонаты, в том числе найденные артефакты в ходе раскопок на территории Афрасиаба, Самарканда и их окрестностей. Среди них, остатки древних клинков, оссуарии, ножей и других режущих предметов, стрел, монет, керамики, древние рукописи и книги, статуэтки и другие древние повседневные предметы. Одним из примечательных экспонатов является уникальные сохранившиеся фрески самаркандского дворца, принадлежащего династии ихшидов (VII-VIII века). В музее часть экспонатов связана с доисламской эпохой, частично связано с местным вариантом зороастризма, который был основной религией в Согде до прихода ислама.

Галерея

Ссылки 
 meros.uz — Музей истории Самарканда «Афрасиаб»
 advantour.com — Музей «Афрасиаб» — ценнейшие артефакты истории древнего Самарканда
 orexca.com — Музей истории Самарканда «Афрасиаб»

Музеи Самарканда